

Architettura 
 Collezione Scharf-Gerstenberg – museo d'arte di Berlino

Geografia 
 Gerstenberg – comune della Germania situato nel circondario dell'Altenburger Land in Turingia

Persone 
 Alfred Gerstenberg (1893-1959) – generale tedesco
 Alice Gerstenberg (1885-1972) – attrice e drammaturga statunitense
 Detlef Gerstenberg (1957-1993) – martellista tedesco
 Heinrich Wilhelm von Gerstenberg (1737-1823) – poeta e critico letterario tedesco
 Karl Gerstenberg (1846-1906) – storico e docente tedesco
 Rosemarie Gerstenberg (1918) – attrice tedesca